Новоблагове́щенка — топоним:

 Новоблаговещенка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Новоблаговещенка — железнодорожная станция в Благовещенском районе Алтайского края.